

Населені пункти та їхні частини

 Кшижовники — село в гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Кшижовники — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кшижовники — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки